Hitman steht für:
 Auftragsmörder, siehe Auftragsmord
 Hitman (Comic), eine Comicreihe
 Hitman (Spieleserie), eine Computerspiel-Serie
 Hitman (2016), der sechste Hauptteil der Hitman-Serie
 Agent 47, der Hauptcharakter der Hitman-Serie

Filme:
 Hitman – Cohen & Tate, auch bekannt als Hitman – In der Gewalt der Entführer, US-amerikanischer Actionthriller aus dem Jahr 1989
 Chuck Norris – Hitman, US-amerikanischer Actionfilm (1991) mit Chuck Norris
 Jet Li Contract Killer – Im Auftrag des Todes, chinesische Actionkomödie (1998)
 Hitman – Jeder stirbt alleine, Verfilmung der Computerspielserie (2007)
 Hitman: Agent 47, Fortsetzung der Verfilmung der Spieleserie (2015)

Hitman ist der Spitzname folgender Personen:
 Bret Hart (* 1957), kanadischer Wrestler
 Ricky Hatton (* 1978), britischer Boxer

Siehe auch:

 Hittman